Pischtschanyj Brid (ukrainisch ) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:

 Pischtschanyj Brid (Dobrowelytschkiwka), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Dobrowelytschkiwka
 Pischtschanyj Brid (Oleksandrija), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Oleksandrija
 Pischtschanyj Brid (Wesselynowe), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Wesselynowe